Акт об унии — законодательные акты, сформировавшие современное Соединённое королевство.

 Акт об унии (1707) — создание Королевства Великобритании, путём объединения Англии и Шотландии. 
 Акт об унии Великобритании и Ирландии — акт 1800 года, закрепивший создание Соединённого королевства Великобритании и Ирландии.